Paproth ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Paproth (* 1928), deutsche Paläontologin
 Hans-Joachim Paproth (1942–2007), deutscher Ethnologe
Siehe auch:
 Papproth